Der COSAFA Women’s Championship 2019, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der Frauen, fand vom 31. Juli 2019 bis 11. August 2019 statt. Austragungsort war, wie im Vorjahr, Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay) in Südafrika. Das Turnier wird vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Titelverteidiger war die Auswahl des Gastgebers, die erneut und zum sechsten Mal insgesamt gewinnen konnte.

Teilnehmer und Modus 
12 Mannschaften hatten ihre Teilnahme am Turnier zugesagt. Diese spielten in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Auslosung hierzu fand am 3. Juli 2019 statt. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale.

Endrunde

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Port Elizabeth